Pecan ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pecan (Florida)
 Pecan (Georgia)
 Pecan (Mississippi)
 Pecan (Pennsylvania)
 Pecan Acres (Texas)
 Pecan City (Georgia)
 Pecan Gap (Texas)
 Pecan Gardens (Virginia)
 Pecan Heights (Texas)
 Pecan Hill (Texas)
 Pecan Park (Florida)
 Pecan Park (Texas)
 Pecan Point (Arkansas)
 Pecan Terrace (South Carolina)
Siehe auch:
Pecan Grove
Pekan
 Pecan Pie